AF, Af oz. af je lahko:

 Afganistan (oznaka ISO 3166-1
 afrikanščina (oznaka ISO 639)
 Air France (oznaka IATA)
 vojno letalstvo (angl. Air Force)

Glej tudi 

Kratice